Carral kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carral (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Carral (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar